Herald est un mot anglais emprunté au vieux français héraut (messager, ou porteur des armes, écu ou blason, d'où dérive héraldique).
Il est également un nom de famille français porté par quelques dizaines de personnes, principalement dans le sud-ouest de la France (Gironde - Pyrénées Atlantiques -  quelques-uns en Indre-et-Loire) : "Hérald" s'orthographie alors avec un accent sur le E (Ref: fête annuelle des Hérald - Soulac-Mazerolles-Mourenx-Pessac-Etsaut...).

Journaux 
Il s'agit du nom de plusieurs journaux :
 International Herald Tribune, un journal américain en anglais du  et qui a démarré à Paris.
 Buenos Aires Herald, un journal argentin en anglais
 The Korea Herald, un journal coréen en anglais
 The Sydney Morning Herald, un journal australien
 Calgary Herald, un journal canadien en anglais
 The Herald, un quotidien britannique édité à Glasgow

Toponyme 

 Herald, census-designated place située en Californie ;
 Herald Square, un quartier de New York.

Autre 
 Herald of Free Enterprise, un bateau ;
 Kadokawa Herald Pictures, une société de production cinématographique japonaise.

Voir aussi